Черепаниха — название населённых пунктов в России:

 Черепаниха — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Черепаниха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Черепаниха — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Черепаниха — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Черепаниха — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.